Mahlzeit bezeichnet:

 Mahlzeit, das Einnehmen des Essens zu bestimmten Zeiten des Tages und Grußformel
 einzelne Gastmahle (Begriffsklärung)
 Mahlzeit (Radio Luxemburg), Hörfunksendung auf Radio Luxemburg
 Mahlzeit (DKultur), Hörfunksendung auf Deutschlandradio Kultur
Siehe auch:
 Mahlzeiten